Ženská dvouhra Australian Open 2018 probíhala ve druhé polovině ledna 2018. Do singlové soutěže melbournského grandslamu nastoupilo sto dvacet osm hráček. Čtrnáct z nich postoupilo z kvalifikace, z toho dvanáct řádně po výhrách ve třech kolech a dvě jako šťastné poražené po odstoupení Chorvatky Any Konjuhové a Rusky Margarity Gasparjanové v týdnu před rozehráním.

Obhájkyní titulu byla sedminásobná šampionka australského majoru Serena Williamsová, která na okruhu absentuje od února 2017 pro mateřské povinnosti, když naposledy nastoupila do australského grandslamu v lednu 2017.

Utkání třetího kola mezi vítěznou rumunskou světovou jedničkou Simonou Halepovou a Američankou Lauren Davisovou vyrovnalo ženský rekord Australian Open, ze čtvrtfinále 1996 mezi Rubinovou a Sánchezovou Vicariovou, v počtu 48 odehraných gamů na zápas a délkou 3.44 hodin se stalo třetím nejdelším utkáním v historii úvodního grandslamu.

Premiérový grandslam kariéry získala Dánka Caroline Wozniacká, která se po šesti letech vrátila do čela žebříčku WTA.

Turnaj 
Rozlosování v aréně Margaret Courtové se uskutečnilo 11. ledna 2018 za přítomnosti bývalých vítězů turnaje Rogera Federera a Marie Šarapovové.

Boj o čelo žebříčku WTA ve prospěch Wozniacké 
V rolích soupeřek o post světové jedničky do grandslamu vstoupilo šest členek elitní světové desítky – Simona Halepová, Caroline Wozniacká, Garbiñe Muguruzaová, Elina Svitolinová, Karolína Plíšková a Jeļena Ostapenková. Aby pretendentky tenisového trůnu získaly šanci ohrozit úřadující jedničku Halepovou, musely Wozniacká se Svitolinovou postoupit alespoň do semifinále, Muguruzaová do finále a Plíšková s Ostapenkovou vyhrát titul.

Muguruzaová ztratila příležitost vyřazením ve druhém kole, Ostapenková ve třetí fázi a Svitolinová s Plíškovou ve čtvrtfinále. Wozniacká se finálovou výhrou nad Halepovou vrátila 29. ledna 2018 do čela světového žebříčku, který naposledy předtím opustila 30. ledna 2012. Rumunka klesla na druhé místo.

Průběh

1. a 2. kolo 

Obhájkyně finálové účasti a světová pětka Venus Williamsová dohrála v úvodním kole na raketě 20leté Švýcarky a úřadující vítězky Hopman Cupu Belindy Bencicové, která Američanku zdolala poprvé z pěti vzájemných utkání. Sérii neporazitelnosti na profesionálních okruzích tak Bencicová prodloužila na 15 zápasů a připsala si premiérové grandslamové vítězství od US Open 2016. Ve druhém kole však hladce podlehla thajské kvalifikantce Luksice Kumkhumové. Další bývalá finalista melbournského grandslamu, dvacátá čtvrtá nasazená Slovenka Dominika Cibulková, vypadla v prvním utkání s estonskou hráčkou Kaiou Kanepiovou. Úřadující šampionku US Open a světovou třináctku Sloane Stephensovou pak na úvod přehrála čínská tenistka Čang Šuaj, přestože šla ve druhé sadě Američanka servírovat na postup do druhého kola. Stephensová byla na konci sezóny 2017 limitována poraněným kolenem a od grandslamového titulu v září 2017 odešla poosmé za sebou poražena. Další nasazená Američanka, světová desítka Coco Vandewegheová, nepřešla brány prvního kola poté, co ji zdolala Maďarka Tímea Babosová ve dvou setech.

Výhrou v prvním kole se ukrajinská hráčka Marta Kosťuková stala nejmladší tenistkou Australian Open od roku 1996, která postoupila do druhého kola. Ve věku 15 let a 206 dní vyřadila turnajovou pětadvacítku Pcheng Šuaj za 57 minut a navázala na Martinu Hingisovou, jež byla v době výhry o 94 dní mladší a cestu pavoukem tehdy ukončila ve čtvrtfinále. Vítězstvím nad Australankou Olivií Rogowskou Ukrajinka postoupila do třetího kola Grand Slamu jako nejmladší tenistka od Mirjany Lučićové Baroniové a US Open 1997.

Semifinalistka z roku 2012 Petra Kvitová nezvládla závěr téměř tříhodinového duelu proti Němce Andree Petkovicové, když v rozhodující sadě dotahovala stav 0–4 a 15:40. Při poměru her 4–5 soupeřce nedovolila využít ani jeden ze tří mečbolů a naopak jí poté vzala podání. Dvakrát však nedokázala zápas doservírovat a od stavu 8–7, fyzicky vyčerpaná Češka, ztratila poslední tři gamy. Petkovicová tím srovnala bilanci vzájemných zápasů na 5–5. Obě poprvé odehrály třísetový duel. První kolo nepřešla ani světová jedenáctka Kristina Mladenovicová z Francie, která dokázala na Rumunku Anu Bogdanovou uhrát jen pět her.

Ve druhém kole se na hranici vyřazení ocitla dánská světová dvojka Caroline Wozniacká, která s chorvatskou 119. hráčkou klasifikace Janou Fettovou v rozhodujícím setu prohrávala již 1–5 na gamy a 15:40. Soupeřka však nezužitkovala ani jeden ze dvou mečbolů a Dánka průběh dovedla do vítězného konce ziskem šesti her v řadě.

Sérii tří vyhraných turnajů za sebou a 15zápasovou neporazitelnost světové dvanáctky Němky Julie Görgesové ukončila ve druhé fázi francouzská 41. hráčka žebříčku Alizé Cornetová, která v pěti předchozích vzájemných utkáních uhrála na Němku jen jediný set. Semifinalistka z roku 2016 a britská světová desítka Johanna Kontaová podlehla ve druhé fázi americké šťastné poražené kvalifikantce Bernardě Perové, figurující na 123. příčce žebříčku, která v grandslamové dvouhře debutovala. Také světová trojka Garbiñe Muguruzaová ze Španělka opustila pavouk ve druhém kole, když nenašla recept na 88. hráčku klasifikace Sie Su-wej z Tchaj-wanu. Favoritka nedokázala reagovat na změny hry Asiatky a nebyla ani dominantní v delších výměnách.

3. a 4. kolo 
Lotyšská světová sedmička Jeļena Ostapenková opustila soutěž ve třetí fázi po prohře od Estonky Anett Kontaveitové, která se za 1.53 hodin po třísetovém průběhu poprvé probojovala do osmifinále a získala osm z posledních deseti míčů zápasu. Ostapenková si po ztrátě úvodní sady vyžádala zdravotní přestávku k zafixování levého stehna a následně vyhrála šest ze sedmi gamů, čímž si vynutila rozhodující dějství. V něm však Estonka prolomila v sedmé a devátě hře podání Lotyšky. V téže fázi dohrála i třicátá nasazená Nizozemka Kiki Bertensová, jež podlehla světové dvojce Caroline Wozniacké, když v předposlední hře zápasu nevyužila ani jeden ze čtyř brejkbolů. Dánka pak duel doservírovala do vítězného konce.

Patnáctiletá Ukrajinka Marta Kosťuková, která do turnaje vstoupila jako 521. žena klasifikace, uhrála na krajanku a o osm let starší světovou trojku Elinu Svitolinovou jen čtyři hry. Kosťuková v utkání zahrála devět dvojchyb a podíl prvních servisů do dvorce činil jen 37 %. Svitolinová tak premiérově postoupila do čtvrtého kola.

Po čtyřech letech se na melbournském grandslamu utkaly dvě Češky, světová šestka Karolína Plíšková a dvacátá devátá nasazená Lucie Šafářová. Po vyrovnaném průběhu tvrdých výměn od základní čáry rozhodly drobnosti. Závěry obou sad zvládla Plíšková, která tak soupeřku porazila potřetí v řadě. V úvodním dějství probíhaly gamy bez shody a v tiebreaku získala první setbol Šafářová. Šňůrou tří prohraných míčů však zkrácená hra připadla krajance. Ve druhém setu pak rozhodla ztráta podání Šafářové za stavu 5–5. Potřetí v řadě prošla do čtvrtého kola v Melbourne Parku Barbora Strýcová, když si poradila s americkou šťastnou poraženou kvalifikantkou a překvapením turnaje Bernardou Perovou, která uhrála jen čtyři hry.

Po vyřazení Ostapenkové zbyly v pavouku jen dvě grandslamové vítězky a bývalé světové jedničky Angelique Kerberová a Maria Šarapovová, které svedl vzájemný duel ve třetí fázi. Hladce z něho po 64 minutách postoupila Kerberová, která proti 48. hráčce žebříčku ztratila pouze čtyři gamy a pětkrát prolomila servis. Nejdelším zápasem ženské části probíhajícího ročníku, a třetím nejdelším v historii Australian Open, se stal souboj světové jedničky Simony Halepové s drobnou Američankou Lauren Davisovou, když skončil po 3.44 hodinách. Ačkoli šla Halepová v rozhodující sadě nejdříve třikrát podávat na vítězství v zápase, vždy servis ztratila. Naopak za stavu 10–11 a 0:40 z pohledu podávající Rumunky, nevyužila Davisová tři mečboly v řadě. Američanka pak ztratila servis při poměru 13–13 a favorizovaná Halepová následně využila svůj první mečbol, aby set zakončila 15–13. Utkání vyrovnalo ženský rekord Australian Open v počtu gamů jednoho zápasu ze čtvrtfinále 1996, když jich hráčky odehrály 48.

Poprvé do grandslamového osmifinále se probojovala česká kvalifikantka a 130. žena klasifikace Denisa Allertová, která v něm za méně než hodinu uhrála tři gamy na ukrajinskou světovou trojku Elinu Svitolinovou. Překvapivý postup do čtvrtfinále zaznamenala Španělka Carla Suárezová Navarrová po výhře nad třicátou druhou nasazenou Estonkou Anett Kontaveitovou poté, co již ve třetím kole vyřadila další estonskou hráčku Kaiu Kanepiovou. Suárezová Navarrová přitom proti Kontaveitové otočila průběh duelu, v němž dotahovala ztrátu gamů 4–6 a 1–4, při dvou prolomených podáních ve druhé sadě. Poprvé od roku 2012 prošla mezi poslední osmičku světová dvojka Caroline Wozniacká po hladkém 63minutovém vítězství nad slovenskou turnajovou devatenáctkou Magdaléna Rybárikovou, jež získala jen tři hry. Dánka tím navýšila poměr vzájemných výher na 4–1.

Do premiérového grandslamového čtvrtfinále od titulu ve Flushing Meadows 2016 postoupila Angelique Kerberová po vyřazení Tchajwanky Sie Su-wej, přestože ztratila úvodní set zápasu. Také dvacátá nasazená Barbora Strýcová si připsala úvodní dějství duelu proti Karolíně Plíškové, a to až v tiebreaku. Favorizovaná lounská rodačka následně zpřesnila agresivní hru a po zisku zbylých dvou sad postoupila za 2.41 hodin do čtvrtfinále. V souboji dvou šampionek juniorky Australian Open využila Plíšková šest z osmnácti brejkových příležitostí a zahrála 42 vítězných míčů, zatímco Strýcová proměnila dvě ze šesti šancí na brejk a nastřílela 29 winnerů. Ve čtvrtém kole dohrála světová osmička Caroline Garciaová, když proti Američance Madison Keysové vybojovala jen pět her.

Čtvrtfinále 
Do premiérového kariérního semifinále na grandslamu postoupila 22letá Belgičanka Elise Mertensová, figurující na 36. místě žebříčku, po výhře nad favorizovanou Elinou Svitolinovou, jíž uštědřila ve druhé sadě „kanára“. Navýšila tak neporazitelnost na devět zápasů, když do Melbourne přijela s titulem z Hobart International a stala se první belgickou tenistkou v této fázi Grand Slamu od Kirsten Flipkensové a Wimbledonu 2013. Premiérově od sezóny 2011 postoupila na melbournském majoru Caroline Wozniacká mezi poslední čtveřici hráček, když ve třech sadách vyřadila Španělku Carlu Suárezovou Navarrovou. Navýšila tím aktivní poměr vzájemných zápasů na 6–2. Čtrnáctý vítězný zápas bez přerušení na túře WTA dosáhla Angelique Kerberová po hladkém postupu nad americkou turnajovou sedmnáctkou Madison Keysovou, která dokázala uhrát v 51 minut trvajícím duelu jen tři gamy. Světová šestka Karolína Plíšková vstoupila do utkání s Rumunkou Simonou Halepovou aktivně a po prolomeném podání nevyužila brejkbol na vedení 4–0. Následně převzala kontrolu nad průběhem Halepová, která ve zbytku setu získala dalších 24 z 30 míčů. Sérií devíti her v řadě duel rozhodla a bez zaváhání navýšila vzájemnou zápasovou bilanci na 6–1.

Semifinále 
V úvodním semifinále splnila roli favoritky Caroline Wozniacká, když ve dvou setech vyřadila Belgičanku ze čtvrté desítky žebříčku Elise Mertensovou, přestože zahrála o tři vítězné údery méně. Rozhodl však nízký počet chyb Dánky oproti soupeřce, jež vyprodukovala o šestnáct nevynucených chyb více. Mertensová měla po sérii deseti vítězných míčů v závěru druhé sady dva setboly, které nevyužila. Šňůra 10zápasové neporazitelnosti tak pro ni skončila, ovšem bodový zisk ze dvou lednových turnajů Belgičance poprvé v kariéře zajistil posun do elitní světové dvacítky.

Angelique Kerberová zahájila semifinálovou bitvu s Halepovou nepřesnou hrou, když v prvních pěti gamech získala ve svůj prospěch jen pět z dvaceti pěti výměn. Z poměru her 0–5 dokázala výsledek úvodní sady trvající 25 minut zkorigovat na 3–6. Rumunská světová jednička pokračovala v aktivním přístupu a Němka jí nabídla za stavu 1–3 a 30:40 brejk na odskočení o dvě podání. Po jeho nevyužití pak Kerberová zachránila i další dvě brejkové příležitosti soupeřky při dalším servisu a zlepšeným výkonem otočila průběh setu šňůrou tří gamů, která vedla ke srovnání. V rozhodujícím dějství se Halepová ocitla dvakrát na prahu vyřazení a opuštění čela žebříčku, když odvracela dva mečboly z poměru 5–6 a 15:40. Přesto to byla ona, kdo prolomil podání Němky a postoupil do finále po výhře 9-7.

Finále: První grandslamový titul pro Caroline Wozniackou 
Do finále postoupily rumunská světová jednička Simona Halepová a dánská světová dvojka Caroline Wozniacká, jejichž poměr vzájemných zápasů činil 4–2 z pohledu Rumunky. Obě hráčky v předchozí kariéře odešly poraženy ze dvou grandslamových finále a zařadily se do klubu světových jedniček, které se do čela posunuly bez výhry na Grand Slamu.

Poprvé v otevřené éře Australian Open čelily obě finalistky mečbolům před postupem do finále turnaje.

Do zápasu vstoupila aktivněji Wozniacká, která určovala tempo hry a za stavu her 5–3 servírovala na výhru v prvním setu. Halepová hrající s poraněným levým hleznem však využila třetí brejkbol a vzala si podání zpět. Tiebreak pak ovládla Dánka poměrem míčů 7:2, která ve čtvrtém gamu druhé sady neproměnila ani jednu ze čtyř brejkových příležitostí. Rumunka si po udržení servisu vyžádala ošetření. V osmé hře Halepová prolomila podání soupeřky, ujala se vedení 5–3 a druhé dějství dovedla k vítěznému konci. Ve druhém gamu třetího setu získala podání soupeřky Wozniacká, aby jej v zápětí sama ztratila. Šňůra ztrát servisů pokračovala. Rumunské světové jedničce se podařilo získat tři hry v řadě, což znamenalo náskok 4–3. Dánka si však vzala ztracený servis zpět a srovnala na 4–4, s následným potvrzením na 5–4. V klíčový okamžik pak využila zaváhání Halepové a finále zakončila využitým brejkem.
 
Finále trvalo 2.49 hodin a přineslo deset prolomených podání, z toho šest v rozpětí osmi gamů třetí sady. Vítězka si připsala 4 000 000 australských dolarů, poražená finalistka pak poloviční odměnu.

Caroline Wozniacká vybojovala premiérový grandslam při 43. účasti na turnajích velké čtyřky, což v této statistice znamenalo čtvrté nejdelší období čekání na trofej za Pennettaovou (49 startů), Bartoliovou (47) a Novotnou (45). Po šesti letech se vrátila do čela žebříčku WTA, čímž překonala rekord Sereny Williamsové v období čekání na návrat, když se Američanka na vrchol vrátila po 5 letech a 29 dnech. Zároveň se po Ostapenkové a Stephensové stala třetí hráčkou v řadě, jež vybojovala premiérový grandslamový titul.

Nasazení hráček

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2018